Galatro steht für:
 Galatro, Stadt in Italien

Galatro ist der Familienname folgender Personen:
 Tita Galatro (1914–1988), argentinische Tangosängerin und Schauspielerin